Pavel Ploc (Jilemnice, Češka, 15. lipnja 1964.) umirovljeni je češki skakač na skijama.

Karijera
U Svjetskom kupu debitirao je 12. ožujka 1982. na letovima u Tauplitzu i odmah zauzeo 12. mjesto. 18. ožujka 1983. na SP-u u letovima na domaćem terenu u Harrachovu osvojio je srebrnu medalju. Dva mjeseca prije toga na istom mjestu došao je i do svoje prve pobjede u Svjetskom kupu.

Na Olimpijskim igrama osvojio je srebrnu medalju u Calgaryju na maloj i brončanu medalju u Sarajevu na velikoj skakaonici. Sa svjetskih prvenstava ima 2 ekipne bronce iz Engelberga 1984. i Lahtija 1989. Ovome je dodao još jednu broncu sa SP-a u letovima 1985. na Letalnici u Planici.

Karijeru je okončao 15. prosinca 1991. u Sapporu. Na to je utjecala činjenica da se nije mogao prilagoditi na tada novi stil skakanja, tzv. V-stil. Od 1996. do 2002. bio je član gradskog vijeća Harrachova. 2002. godine neuspješno se kandidirao za mjesto u Češkom parlamentu, ali je 4 godine kasnije uspio u tome i postao zastupnik Češke socijaldemokratske partije (ČSSD) u donjem domu. Od 1996. vodi i ski-pansion u Harrachovu. Sa svojom suprugom Radkom ima sina Martina, koji je krenuo očevim stopama, i kćeri Radku i Terezu.

Rezultati u Svjetskom kupu

Pobjednička postolja

Ukupni poredak

Turneja 4 skakaonice 
 1983./1984. – 7.
 1984./1985. – 5.
 1989./1990. – 11.

Svjetski kup u letovima 
 1981./1982.: 11.
 1982./1983.: 2.
 1983./1984.: 2.
 1985./1986.: 16.

Izvor

Češki skijaši skakači